El apellido Calvo Sotelo puede referirse a alguna de las siguientes personas pertenecientes a la misma familia:

Personas 
 José Calvo Sotelo (1893-1936), político y ministro de Hacienda de España (1925-1930),  duque de Calvo Sotelo.
 Leopoldo Calvo Sotelo (1894-1933), letrado del Consejo de Estado y novelista. Hermano de José y Joaquín y padre de Leopoldo Calvo-Sotelo y Bustelo.
 Joaquín Calvo Sotelo (1905-1993), escritor y académico de la RAE, hermano de los anteriores.

 Leopoldo Calvo-Sotelo y Bustelo (1926-2008), político y presidente del Gobierno de España (1981-1982), hijo de Leopoldo Calvo Sotelo y sobrino de José y Joaquín Calvo Sotelo.

 Pedro Campos Calvo-Sotelo (1950-), regatista, sobrino de Leopoldo Calvo-Sotelo y Bustelo.
 Mercedes Cabrera Calvo-Sotelo (1951-), política y ministra de Educación y Deporte (2006-2009), sobrina de Leopoldo Calvo-Sotelo y Bustelo.
 Fernando Morán Calvo-Sotelo (1955-), diplomático español, hijo del ministro Fernando Morán, y sobrino de Leopoldo Calvo-Sotelo y Bustelo.
 Rafael del Pino Calvo-Sotelo (1958-), presidente del grupo industrial Ferrovial, sobrino de Leopoldo Calvo-Sotelo y Bustelo.
 Álex Calvo-Sotelo (1959-), director y guionista de cine, primo de Leopoldo Calvo-Sotelo y Bustelo.
 Víctor Calvo-Sotelo (1961-), exsecretario de Estado de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, hijo de Leopoldo Calvo-Sotelo y Bustelo.

Otros 
 Ducado de Calvo Sotelo, título nobiliario español creado a título póstumo por Francisco Franco para el político José Calvo Sotelo.
 Monumento a Calvo Sotelo, es un conjunto escultórico ubicado en Madrid dedicado al político José Calvo Sotelo.
 Empresa Nacional Calvo Sotelo (ENCASO), empresa española de hidrocarburos.
 Club Voleibol Calvo Sotelo, club de voleibol de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria.
 Club Deportivo Puertollano, al principio llamado Club de Fútbol Calvo Sotelo, extinto club de fútbol de la ciudad de Puertollano.
 Calvo Sotelo de Puertollano Club de Fútbol, club de fútbol de la ciudad de Puertollano.